Ел Бесеро има више значења:

 Ел Бесеро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Бесеро, Лусио Гутијерез (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Бесеро (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бесеро (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бесеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бесеро, Сантос Дегољадо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бесеро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Бесеро (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Бесеро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бесеро (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бесеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бесеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бесеро (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику